Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny – większa  denominacja
 Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego – mniejsza denominacja